Percis är ett släkte av fiskar. Percis ingår i familjen pansarsimpor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Pansarsimpor
Percis